Boekit Asam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Asem (kulle i Indonesien, Bangka-Belitung), 
 Bukit Asem (kulle i Indonesien, Sumatera Selatan), 

Robotskapade Indonesienförgreningar